Robert Lamm – amerykański muzyk i kompozytor
 Rudolf Lamm – zbrodniarz hitlerowski